Чемпиона́т Литовской ССР по футбо́лу 1962/63 го́да () — 42-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Групповой этап

Группа I

Группа II

Финал

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в СССР в 1962 году
Футбол в СССР в 1963 году
1962 год в Литве
Чемпионат Литвы по футболу